Het ATP-toernooi van Nottingham 2006 (met de officiële naam Red Letter Days Open 2006) werd van 19 tot en met 24 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Nottingham Tennis Centre in de Britse plaats Nottingham.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nottingham
Nottingham